Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2014 в Северной Америке проходил с 2011 года по 2013 год и определил участников ЧМ-2014 в Бразилии от КОНКАКАФ.

В финальный турнир вышли 3 команды (, , ); ещё одна команда () участвовала и победила в межконтинентальных стыковых матчах с Новой Зеландией — победителем турнира в зоне ОФК (Океания).

Участники 
В турнире принимали участие 35 сборных стран — членов КОНКАКАФ (за исключением членов КОНКАКАФ, не входящих в ФИФА). При составлении турнирной схемы использовался рейтинг ФИФА на март 2011 г.

Первый раунд 
10 худших по рейтингу команд разбились на пары (35-я команда против 26-й, 34-я против 27-й и т. д.) и провели по матчу на поле каждого из соперников. Победители вышли во второй раунд. Матчи первоначально были запланированы на 3 и 7 июня 2011 года (первый матч на поле более слабой команды), затем даты матчей были изменены.

|}

Порядок матчей в паре Теркс и Кайкос — Багамы был изменён.

Матч Монтсеррат — Белиз прошёл на нейтральном поле из-за отсутствия подходящих стадионов в Монтсеррате.

Оба матча между Ангильей и Доминиканской Республикой состоялись в Доминиканской республике из-за отсутствия подходящих стадионов в Ангилье.

Ответный матч Белиз-Монтсеррат должен был состояться 19 июня в Белизе. Однако по решению ФИФА членство футбольной федерации Белиза 17 июня было приостановлено из-за грубого вмешательства правительства страны в её дела. Матч с Монтсерратом был отложен. 7 июля ФИФА временно восстановила членство ФФБ и постановила, что ответный матч должен пройти до 17 июля за пределами Белиза.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
5 победителей первого раунда и 19 команд, занимающих в рейтинге места с 7 по 25, разбились на 6 групп по 4 команды. Победители групп вышли в третий раунд. Матчи прошли с 2 сентября по 15 ноября 2011 года. Жеребьёвка второго и третьего раундов состоялась в Рио-де-Жанейро 30 июля. Состав корзин для жеребьёвки:

Группа A

Группа B

Группа C 

 снялись с турнира 19 августа 2011 года из-за неготовности стадиона в Нассау. В группе C остались 3 команды.

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд 
6 победителей второго раунда и 6 команд, возглавляющих рейтинг, разбивались на 3 группы по 4 команды и играли по круговой системе. Команды, занявшие 1-2 места в группах, вышли в финальный раунд. Матчи прошли с 8 июня по 16 октября 2012 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Четвёртый раунд 
6 победителей третьего раунда играли между собой по круговой системе. Команды, занявшие 1-3 места, вышли в финальный турнир чемпионата мира. Команда, занявшая 4 место, участвовала в межконтинентальных стыковых матчах. Матчи прошли с 6 февраля по 15 октября 2013 года.

Бомбардиры 
На 7 июня 2013 года

Примечания

Ссылки 
 
  
  
  

Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2011 год в футболе
2012 год в футболе
2013 год в футболе